

Cinéma
 Jeff Harding, acteur américain

Sports
 Jeff Harding, boxeur australien né en 1965
 Jeff Harding, hockeyeur canadien né en 1969